Плюмьё (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Лудеак. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22241.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 70 км западнее Ренна, в 50 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 016 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 650 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 493 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 493 активных работали 461 человек (252 мужчины и 209 женщин), безработных было 32 (16 мужчин и 16 женщин). Среди 157 неактивных 61 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер
 Статуя Св. Реми (XVI век). Высота — 100 см. Исторический памятник с 1960 года
 Крест на кладбище (XV век). Исторический памятник с 1964 года
 Статуя «Мадонна с младенцем» на кладбище (XV век). Высота — 100 см. Исторический памятник с 1988 года
 Статуя Св. Иакова (XV век). Высота — 122 см. Исторический памятник с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор